Юкна () — литовская фамилия. Известные носители:

 Юкна, Зигмас Пранович (1935—1980) — советский гребец.
 Юкна, Стяпас Казио (1910—1977) — советский актёр.